Hutchinson může být:

příjmení
 viz Hutchinson (příjmení)

křestní jméno

ostatní
 Hutchinson (nakladatelství) – britské nakladatelství
 Hutchinson County – 2 okresy v USA
 Hutchinson Encyclopedia – obecná encyklopedie v angličtině
 Středisko Freda Hutchinsona pro výzkum rakoviny – výzkumný institut sídlící v americkém městě Seattle